Уогга-Уогга:

 Уогга-Уогга — город в штате Новый Южный Уэльс.
 Уогга-Уогга — небольшой региональный аэропорт, находящийся в Новом Южном Уэльсе в районе Форест Хилл города Уогга-Уогга.